Władysław Mazurkiewicz ist der Name folgender Personen: 

* Władysław Mazurkiewicz (Diplomat) (1887–1963), polnischer Diplomat
 Władysław Mazurkiewicz (Serienmörder) (1911–1957), polnischer Serienmörder